Frazier Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Frazier Mountain (Kalifornien)	
 Frazier Mountain (Clackamas County, Oregon)	
 Frazier Mountain (Union County, Oregon)